Burg Roßbach steht für Befestigungsanlagen 

in Bayern:
Turmhügel Roßbach
Abschnittsbefestigung Roßbach I
Abschnittsbefestigung Roßbach II

in Hessen:
Burg Roßbach (Roßbach), in Roßbach, Stadtteil von Hünfeld im osthessischen Landkreis Fulda